Gehirnwäsche ist:
 Gehirnwäsche, ein Konzept zu sogenannter psychologischer Manipulation
 Gehirnwäsche (Album), Album des deutschen Rappers JokA (2008)

Film und Fernsehen:
 Gehirnwäsche (1979) (Human Experiments), US-amerikanischer Spielfilm von Gregory Goodell (1979)
 Gehirnwäsche (1981) (Circle of Power), mexikanischer Spielfilm von Bobby Roth (1981)
 Tatort: Gehirnwäsche, Schweizer Fernsehfilm von Bernhard Giger aus der Tatort-Reihe (1993)